

Vocabulaire 
Maestro, mot italien signifiant maître dans les arts en général ;
Maestro, mot italien désignant plus particulièrement un maître de musique, un compositeur, un chef d'orchestre ;
Maestro, vent soufflant sur la mer Adriatique.

Marques 
Maestro Technologies, une entreprise canadienne spécialisée dans le développement de logiciels de gestion et de comptabilité pour l’industrie de la construction ;
Maestro, une carte de paiement de la société MasterCard ;
Maestro, un logiciel utilisé par la NASA et le Jet Propulsion Laboratory ;
Air Maëstro, une ancienne compagnie aérienne canadienne ;
Austin Maestro, une automobile construite de  à  par le groupe Austin Rover.

Œuvres

Musique 

Maestro, un album du groupe Kaizers Orchestra ;
Maestro, un groupe de musique électronique français lancé en 2012 par Mark Kerr ;
Maestro, un album de Lartiste.

Littérature 

Maestro, un roman de l'écrivain australien Peter Goldsworthy ;
The Maestro, un roman de l'écrivain anglo-canadien Tim Wynne-Jones.

Cinéma 

Maestro, un court métrage de Pēteris Krilovs sorti en 1990 ;
Maestro, un film de Léa Fazer sorti en 2014 ;
Maestro(s), un film de Bruno Chiche, prévu en décembre 2022 ;
Maestro, un film de Bradley Cooper prévu en 2023.

Jeu vidéo 

Mad Maestro, un jeu vidéo sorti le  sur PlayStation 2.

Patronymes 

Lani Maestro, une artiste canadienne née en 1957 ;
Mía Maestro, une actrice argentine et chanteuse de musique classique ;
Maestro, un rappeur canadien ;
Maestro, un personnage de la série ludo-éducative Il était une fois... l'Homme.

Autres 

 Sur Arte, Maestro est le nom d'une émission basée sur la musique classique.
 Dans l'émission N'oubliez pas les paroles !, le maestro est celui qui a gagné la précédente émission, et qui a donc déjà tenté de remporter de l'argent au moins une fois.